Die Fußballsaison 2018 in der thailändischen dritten Liga, der Thai League 3, die aus Sponsoringgründen auch als Omsin League Pro bekannt ist, ist die zweite Saison nach der Ligareform 2017. 31 Vereine nehmen teil.

 Die Meister der beiden Regionen steigen direkt in die Thai League 2 auf
 Die beiden Zweitplatzierten tragen Entscheidungsspiele (Hin- und Rückspiel) aus. Der Gewinner steigt in die Thai League 2 auf
 Der letzte der Region steigt in die Thai League 4 ab

Teilnehmer
 Aufsteiger in die Thai League 2 - 2018
 Samut Sakhon FC
 Khon Kaen FC
 Udon Thani FC

 Aufsteiger aus der Thai League 4
 BTU United FC
 JL Chiangmai United FC
 Chiangrai City FC
 Muangkan United FC
 Marines Eureka FC

 Absteiger in die Thai League 4
 Singburi Bangrajun FC (Thai League 4 - North)
 Krung Thonburi FC (Thai League 4 - West)

 Absteiger aus der Thai League 2
 Bangkok FC
 Songkhla United FC

Upper Region

Mannschaften

Ausländische Spieler

Tabelle 

 Aufsteiger in die Thai League 2
 JL Chiangmai United FC
 Qualifikation Play-Offs Aufstiegsspiele
 Ayutthaya United FC

 Absteiger in die Thai League 4
 Kalasin FC

Ausrüster / Sponsoren

Top Torschützen

Lower Region

Mannschaften 

Songkhla United FC und Krung Thonburi FC haben für die Saison keine Lizenz beantragt. Die beiden Mannschaften wurden für zwei Jahre gesperrt. Songkhla United kann 2020 wieder eine Mannschaft für die Thai League 4 – South melden. Krung Thonburi FC kann 2020 wieder eine Mannschaft für die Thailand Amateur League, Region Bangkok, melden.

Ausländische Spieler

Tabelle 

 Aufsteiger in die Thai League 2
 MOF Customs United FC
 Qualifikation Play-Offs Aufstiegsspiele
 Nara United FC

 Absteiger in die Thai League 4
 Deffo FC

Ausrüster / Sponsoren

Top Torschützen

PlayOff Spiele 2018

Spiele um den 3. Platz 

|}

Endergebnis: Ayutthaya United FC VS Nara United FC  2:1

Damit ist Ayutthaya United FC  Gesamtdritter der Thai League 3 und damit Aufsteiger in die Thai League 2

Finale 

|}

JL Chiangmai United FC gewann 2:0 gegen MOF Customs United FC und ist somit Gesamtsieger der Thai League 3. MOF Customs United FC belegte den zweiten Platz. Beide Mannschaften stiegen in die Thai League 2 auf.

Weblinks 
 Offizielle Website (Thai/Englisch)

2018
Fußballsaison 2018